Dingo bezeichnet:

 einen vor allem in Australien vorkommenden Wildhund, siehe Dingo
 ein deutsches Militärfahrzeug, siehe ATF Dingo
 ein britisches Militärfahrzeug, siehe Daimler Dingo
 ein australisches Militärfahrzeug, siehe Dingo (Spähwagen)
 einen australischen Spielfilm, siehe Dingo (Film)
 eine Identity Management-Lösung, siehe DINGO (Software)
 eine Handheld-Konsole, siehe Dingoo
 ein Pkw-Modell von Mitsubishi, siehe Mitsubishi Dingo
 eine finnische Band, siehe Dingo (Band)
 die Stadtbusse der Stadt Dingolfing
das deutsche Animationsstudio Dingo Pictures

Dingo ist der Nachname folgender Personen:

 Ernie Dingo (* 1956), australischer Schauspieler, Moderator und ehemaliger Basketballspieler.

Siehe auch:
 Dingo Beach